Les élections locales équatoriennes de 2023 ont lieu le , en même temps qu'un référendum constitutionnel afin d'élire les conseillers municipaux et provinciaux ainsi que les membres du Conseil de la participation citoyenne et du contrôle social (CPCCS).

Les élections sont une sévère défaite pour le Mouvement CREO du président Guillermo Lasso, qui reconnait sa défaite. Le Mouvement Révolution Citoyenne de l'ancien président Rafael Correa, sort grand vainqueur du scrutin en remportant notamment la mairie de la capitale, Quito.

Résultats

Quito

Guayaquil

Notes et références

Voir aussi 

Équateur
2023
Équateur
2023 en Équateur